«Верхови́на» — марка советских мопедов и мокиков производства Львовского мотозавода (ЛМЗ).

Первым из серии, был мопед под названием «Верховина-3» (МП-048), который значительно отличался от предыдущих двухскоростных моделей (МП-043 и МП-046) более современным внешним видом, и техническими усовершенствованиями. У него были колеса меньшего диаметра (65х405 мм), новый двигатель, а также  изменены формы деталей определяющих силуэт машины. Серийный выпуск начался в 1970 году.

Наименование «Верховина» в модельном ряде использовалось заводом до 1982 года.

Предшественники 

Выпуск мопедов (мотовелосипедов оборудованных мотором Д-4(5) мощностью в 1 л.с.), осуществлялся Львовским мотозаводом задолго до появления марки «Верховина». Некоторые модели:
 Мотовелосипед В-902
 Лёгкий мопед МВ-042 «Львовянка» (). Производилась с 1963 по 1965 год.
 Лёгкий мопед МВ-044
 Лёгкий мопед МП-043
 Лёгкий мопед МП-045
 Лёгкий мопед МП-046
 Лёгкий мопед МП-047 «Тиса»

Верховина-3 
Модель МП-048. Производилась с 1970 года.

Новая модельная серия. Двигатель Ш-51К, подобен двигателю мопеда JAWA STADION. А также комплектовался двигателем S-52 (Ш-52).

Максимальная скорость - 60 км/час

Верховина-4 
Модель ЛМЗ-2-152. Производился с 1973 года.

Уже «мопедное» седло (с бардачком под сидением),

немного изменённый бак (появились хромированные накладки), двигатель Ш-52, на поздних Ш-57.

В фильме "Приключения Электроника" показан мопед, похожий на модель Верховина-4. После детального изучения стало ясно, что данный мопед был собран из деталей частично от Верховины-3, частично от Верховины-4.

Верховина-5 
Модель ЛМЗ-2.153. Производилась с 1975 года.

Сильно изменён внешний вид (горизонтальный бак, другой багажник, новая передняя вилка), двигатель Ш-57.

Верховина-6 

Модель ЛМЗ-2.158, ЛМЗ-2.158-1. Производилась с 1977 года.

Новые накладки на бак, изменённое седло, новые крылья (на более поздних моделях), новые боковые крышки, двигатели Ковровского мотозавода Ш-57, позднее Ш-58, оснащённый кикстартером или двигатель S-58 Шяуляйского завода.Начиная с этой модели качество этих мопедов (мокиков как принято было писать в журнале «За рулём») сильно ухудшилось, что впоследствии привело к затовариванию и падению спроса на этот вид мототехники. В розничной продаже «Верховина-6» стоила 220 рублей с крашеными крыльями и ободами колес, 223 рубля с хромированными ободами и 226 рублей с хромированными крыльями и ободами.
Считается самым быстрым мокиком СССР.

Верховина-7

Модель ЛМЗ-2.159 
Производилась с 1980 года. Основным отличием от предыдущей модели являлось появление нового мотора S-62 с электронной тиристорной системой зажигания "CDI". Внешне мокик отличался фарой, из которой отдельно был вынесен спидометр,также на фаре появилась синяя контрольная лампочка дальнего света фары,аналогичная лампочке на мопеде Рига-22. Если прежняя контактная система зажигания постоянно требовала внимания (самоотворачивались винты контактной группы, гайка крепления маховика, срезалась шпонка маховика), то «Верховина-7» с новым мотором S-62  имела новое электронное зажигание с индуктивным датчиком и тиристорным коммутатором, которое не устанавливалось ни на одной советской технике того периода, аналогичной системой стали комплектовать мотоциклы "Минск" и "Восход". Это была маленькая революция в 80-х. Многие модели японских и итальянских двигателей использовали по-прежнему контактное зажигание. «Семёрка» была последней Верховиной, с 1981 года стали выпускать мопед Карпаты.

Верховина-Спорт 

Производилась на базе «Верховины-6» позднее на базе «Верховина 7». «Верховина—6-Спорт» создана с учётом специфических требований молодых людей, тянущихся к машине со спортивными атрибутами. В отличие от базовой она оснащена поднятым вверх и перенесенным на правую сторону глушителем с выпускным патрубком другой конфигурации и дополнительным теплозащитным щитком, сумкой для хранения туристской карты (в продажу не поставлялись), рулем с приваренной перемычкой а-ля мотокросс, а также передним крылом с креплением посредством кронштейна из хромированного стального 4 мм прутка к нижней траверсе, вместо багажника — упрощённый крепёж заднего фонаря (стоп-сигнала). Цена машины (по прейскуранту в СССР) — 228 рублей.

Верховина-Турист 
Модификация с ветровым стеклом и кронштейнами из стального хромированного прутка под боковые сумки для мототуризма.

Производилась на базе всех моделей.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Мопеды «Верховина» и «Карпаты» 
 Технические данные моделей «Верховина-3» 
 Анонс и описание «Верховина-3» 
 «Верховина-5» 
 «Верховина-6» 
 Первый отечественный микромотоцикл «Верховина-6» (ЛМЗ 2158) 
 «Верховина-7» 
 «Верховина-6 Спорт», «Верховина-6 Турист» 
 Мопед «Верховина-7» 

Мопеды СССР
Мотоциклы по алфавиту